Штадион () — немецкая фамилия. Штадион — старинный немецкий дворянский род.
Известные носители:
* 
 Штадион фон Вартгаузен, Франц (1806—1853) — чиновник и политик Австрийской империи.